FRH se poate referi la:

 Federația Română de Haltere
 Federația Română de Handbal